Photinianism, heretisk kristologisk lära, uppkallad efter biskop Photinus av Sirmium (död 376). Photinus utvecklade adoptianska och dynamistiska tankar och hävdade, att Logos var identisk med Fadern, medan Kristus blott uppfattades som Marias son.

Photinus lära förkastades, och han avsattes som biskop.

Kristologi
Antitrinitarism